Deitch ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Deitch (1924–2020), US-amerikanischer Illustrator, Animator und Filmregisseur
 Kim Deitch (* 1944), US-amerikanischer Cartoonist

Siehe auch:
 Deitsch (Begriffsklärung)